Die Abkürzung EPR steht für:

Bereich Wissenschaft und Technik
 Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon in der Quantenmechanik
 Eisenhütte Prinz Rudolph, Dülmen
 Electron Paramagnetic Resonance (englisch), ein spektroskopisches Verfahren zur Untersuchung paramagnetischer Spezies (Radikale, Ionen, Defektzentren)
 Emergency Preservation and Resuscitation (engl. Not-Konservierung und Wiederbelebung), medizinisches Notoperationsverfahren am vorübergehend durch Salzlösung in den Blutgefäßen gekühlten Organismus
 Engine Pressure Ratio (engl. für Triebwerks-Druckverhältnis), ein Parameter von Strahltriebwerken
 Enhanced Permeability and Retention Effect (englisch), der Effekt der Anreicherung bestimmter Substanzen in verschiedenen Gewebearten
 Ephemeral Port Range (englisch), ein kurzlebiger bzw. temporärer Portadressenbereich
 EPR (Kernkraftwerk), eine Baureihe von Kernkraftwerken
 Ethylen-Propylen-Polymer (von Ethylene-Propylene-Rubber)

Sonstiges
 Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG, einer der größten Möbelverbände Deutschlands
 Ejército Popular de la República – Volksarmee der Republik, Armee der Zweiten Spanischen Republik im Spanischen Bürgerkrieg
 Ejército Popular Revolucionario – Revolutionäre Volksarmee, eine kommunistische bewaffnete Guerrillabewegung die im Süden Mexikos aktiv ist
 Electronic Patient Record
 Electronic Public Relation, engl. für Öffentlichkeitsarbeit für elektronische Medien
 Endpoint Reference (Web Service-Welt)
 Esperance Airport, IATA-Code eines australischen Flughafens
 European Performance Regime
 Extended Producer Responsibility („erweiterte Herstellerverantwortung“) für Produzenten von Verpackungsmüll

Abkürzung